Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore François Jauffret che ha battuto in finale Frank Gebert 6-3, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 François Jauffret (Campione)
 Brian Fairlie (quarti di finale)

 Hans Kary (primo turno)
 Roger Taylor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1977